Натуральне число 702
 702 рік до нашої ери
 702 рік нашої ери